Појам Мираж (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Мираж, оптичка појава
 Мираж III, француски ловачки авион
 Мираж IV, француски ловачки авион
 Ранчо Мираж (Калифорнија), град у америчкој савезној држави Калифорнија
 Мираж (Трансформерси), име неколико ликова из цртаних серија Трансформерси